csuanga nyelv
 csuanga nép
 Kuanghszi-Csuang Autonóm Terület